Redhill kan syfta på följande platser:

Australien 

 Redhill (ort i Australien), South Australia, Port Pirie City and Dists,

Storbritannien 

 Redhill, England, Surrey, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar